

Административно-территориальное устройство 
Согласно части 2 статьи 65 Конституции Республики Татарстан и Закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Татарстан», субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы:
 43 района
 14 городов республиканского значения
 территория города республиканского значения Казани состоит из районов города.

Полный перечень административно-территориальных единиц и населённых пунктов Татарстана содержит Реестр административно-территориальных единиц и населенных пунктов в Республике Татарстан.

Города республиканского значения 
 Азнакаево
 Альметьевск
 Бавлы
 Бугульма
 Буинск
 Елабуга
 Заинск
 Зеленодольск
 Казань — столица Республики Татарстан
 Лениногорск
 Набережные Челны
 Нижнекамск
 Нурлат
 Чистополь

Города республиканского значения Казань и Набережные Челны образуют муниципальные образования со статусом городского округа, не входящего в состав муниципальных районов. Остальные города республиканского значения Татарстана входят в состав соответствующих муниципальных районов в статусе городского поселения.
 См. Городские округа

Районы 

 См. Муниципальные районы

Районы в городе 

Казань является городом республиканского значения в Татарстане, который разделён на административно-территориальные единицы — районы:
Авиастроительный район
Кировский район
Вахитовский район
Московский район
Ново-Савиновский район
Приволжский район
Советский район

С конца 2010 г. объединены администрации следующих районов:
 Ново-Савиновский и Авиастроительный
 Приволжский и Вахитовский
 Московский и Кировский

Территориальное деление имеют также Набережные Челны, 3 района которого не являются ни административно-территориальными единицами, ни муниципальными образованиями.

История административно-территориального деления республики

Советский период 
27 мая 1920 — образована Татарская АССР с делением на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.

1921 — созданы Агрызский, Елабужский и Челнинский кантоны.

1924 — упразднён Агрызский кантон (его территория включена в Елабужский). 

1927 — упразднены кантоны Лаишевский, Свияжский и Тетюшский (его территория включена в Буинский). Из территорий Лаишевского и Свияжского кантонов образовано 7 районов: Воскресенский (вскоре переименован в Казанский), Лаишевский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, Свияжский, Теньковский и Ульяновский (вскоре переименован в Кайбицкий). Также образован Агрызский район.

1928 — упразднён Елабужский кантон (его территория включена в Челнинский).

23 июля 1930 — упразднены все оставшиеся кантоны. Вместо них образованы районы: Аксубаевский, Актанышский, Акташский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бавлинский, Билярский, Бондюжский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Дубъязский, Елабужский, Камско-Устьинский, Красноборский, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Новошешминский, Октябрьский, Первомайский, Пестречинский, Сабинский, Сармановский, Спасский, Таканышский, Тетюшский, Тукаевский, Тумутукский, Тюнтерский, Челнинский, Чистопольский, Шереметьевский и Шугуровский.

1931 — Тумутукский район переименован в Азнакаевский, а Свияжский — в Верхнеуслонский. Упразднены Бондюжский и Теньковский районы.

1932 — упразднён Таканышский район, Тюнтерский район переименован в Балтасинский.

1935 — образованы 17 новых районов: Бондюжский, Будённовский, Ворошиловский, Высокогорский, Заинский, Калининский, Кзыл-Армейский, Кзыл-Юлдузский, Кзыл-Юлский, Кузнечихинский, Новописьмянский, Таканышский, Тельманский, Теньковский, Тумутукский, Тюлячинский и Ютазинский. Спасский район переименован в Куйбышевский.

1938 — Балтасинский район переименован в Ципьинский, а Тукаевский район переименован в Атнинский. Образованы Большетарханский и Ципьинский районы. Упразднён Казанский район — из него образованы Столбищенский и Юдинский районы.

1944 — образованы Костенеевский (вскоре переименован в Мортовский), Матвеевский, Подберезинский, Салтановский, Чурилинский, Юхмачинский и Ямашинский районы.

1946 — Салтановский район переименован в Корноуховский.

На 1948 год территория Татарской АССР делилась на 70 районов и 3 города республиканского подчинения (Казань, Зеленодольск и Чистополь).

8 мая 1952 — на территории республики образованы 2 области: Казанская и Чистопольская.

21 февраля 1953 — образована Бугульминская область.

30 апреля 1953 — все 3 области были упразднены, с тех пор число районов начало уменьшаться.

1954 — упразднены Корноуховский, Матвеевский и Мортовский районы.

1955 — Новописьмянский район переименован в Лениногорский.

1956 — упразднены Подберезинский, Чурилинский, Юхмачинский и Ямашинский районы. Кзыл-Юлский район переименован в Тукаевский.

1957 — переименованы ещё 2 района: Будённовский в Цильнинский и Ворошиловский в Яна-Юлский.

1958 — переименованы ещё 2 района: Юдинский в Зеленодольский, Ютазинский в Урусский. В тот же год упразднены Кзыл-Армейский, Тельманский, Теньковский, Тумутукский и Ципьинский районы.

1959 — упразднены Акташский, Атнинский, Большетарханский, Калининский, Кзыл-Юлдузский, Столбищенский, Тюлячинский, Цильнинский, Шугуровский и Яна-Юлский районы.

1960 — упразднены Красноборский и Кузнечихинский районы.

1963 — в рамках всесоюзной административно-территориальной реформы упразднены Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Билярский, Бондюжский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Дубъязский, Заинский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, Новошешминский, Нурлатский, Первомайский, Рыбно-Слободский, Таканышский, Тукаевский, Урусский и Шереметьевский районы. Однако уже вскоре начался процесс восстановления упразднённых в ходе реформы районов (восстановление не всегда проходило в прежних границах и под прежним названием).

1963 — восстановлен Азнакаевский район.

1964 — восстановлены Агрызский, Алексеевский, Алькеевский и Апастовский районы.

1965 — восстановлены Аксубаевский, Актанышский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лаишевский, Муслюмовский, Нижнекамский (бывш. Шереметьевский), Рыбно-Слободский и Черемшанский (бывш. Первомайский) районы.

1966 — восстановлен Дрожжановский район.

1972 — восстановлен Заинский район.

1976 — Челнинский район переименован в Тукаевский.

1983 — восстановлен Новошешминский район.

1985 — восстановлен Менделеевский район (бывш. Бондюжский).

1990 — восстановлен Атнинский район (бывш. Тукаевский в 1956—1963).

1991 — восстановлены Кайбицкий, Тюлячинский и Ютазинский районы. Куйбышевский район переименован в Спасский.

Постсоветский период 
1997 — Октябрьский район переименован в Нурлатский.

Муниципальное устройство 
Современное муниципальное устройство Республики Татарстан установлено в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В рамках муниципального устройства республики, в границах административно-территориальных единиц Татарстана образованы муниципальные образования:
 2 городских округа,
 43 муниципальных района,
 39 городских поселений
 872 сельских поселения

Муниципальные районы и городские округа 

 См. Города республиканского значения

Образования и упразднения муниципальных образований 
Законом Республики Татарстан от 21 марта 2005 года № 57-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Менделеевского района:
 «Енабердинское сельское поселение» (адм. центр — д. Енабердино) образовано из части территории «Камаевского сельского поселения»;
 «Мунайкинское сельское поселение» (адм. центр — д. Мунайка) образовано из части территории «Татарско-Челнинского сельского поселения».

Законом Республики Татарстан от 28 декабря 2007 года № 69-ЗРТ преобразованы муниципальные образования:
 «Константиновское сельское поселение» Высокогорского района упразднено, вошло в состав городского округа «город Казань».

Законом Республики Татарстан от 13 октября 2008 года № 104-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Альметьевского района:
 «Урсалинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Новоникольского сельского поселения» (адм. центр — с. Новоникольск).

Законом Республики Татарстан от 20 ноября 2008 года № 110-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Нурлатского района:
 «Бикуловское сельское поселение» (адм. центр — д. Бикулово) образовано из части территории «Фомкинского сельского поселения».

Законом Республики Татарстан от 16 мая 2010 года № 18-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Арского района:
 «Тюбяк-Чекурчинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав муниципального образования «город Арск» (адм. центр — г. Арск).

Законом Республики Татарстан от 22 мая 2010 года № 27-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Тетюшского района:
 «Малобисяринское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Большешемякинского сельского поселения» (адм. центр — с. Большое Шемякино);
 «Малоатрясское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Большеатрясского сельского поселения» (адм. центр — с. Большие Атряси);
 «Вожжинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Сюндюковского сельского поселения» (адм. центр — с. Сюндюково);
 «Починок-Ново-Льяшевское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Кошки-Новотимбаевского сельского поселения» (адм. центр — с. Кошки-Новотимбаево);
 «Алекино-Полянское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Фёдоровского сельского поселения» (адм. центр — с. Фёдоровка);
 «Чувашско-Черепановское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Бакрчинского сельского поселения» (адм. центр — с. Бакрчи).

Законом Республики Татарстан от 30 июня 2010 года № 42-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Лаишевского района:
 «Караишевское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Нармонского сельского поселения» (адм. центр — с. Нармонка).

Законом Республики Татарстан от 3 июля 2010 года № 48-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Черемшанского района:
 «Нижнечегодайское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Черемшанского сельского поселения» (адм. центр — с. Черемшан).

Законом Республики Татарстан от 30 июня 2011 года № 36-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Пестречинского района:
 «Званковское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Кощаковского сельского поселения» (адм. центр — с. Кощаково).

Законом Республики Татарстан от 1 августа 2011 года № 53-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Арского района:
 «Венетинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Старочурилинского сельского поселения» (адм. центр — с. Старое Чурилино);
 «Кошлаучское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Утар-Атынского сельского поселения» (адм. центр — с. Утар-Аты);
 «Купербашское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Старокырлайского сельского поселения» (адм. центр — с. Нижние Метески);
 «Училинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Новокырлайского сельского поселения» (адм. центр — с. Новый Кырлай);
 «Нусинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Шушмабашского сельского поселения» (адм. центр — с. Шушмабаш);
 «Староашитское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Ташкичинского сельского поселения» (адм. центр — с. Ашитбаш);
 «Казанбашское сельское поселение» и «Среднепшалымское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Урнякского сельского поселения» (адм. центр — п. Урняк);
 «Сюрдинское сельское поселение» и «Шурабашское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Новокинерского сельского поселения» (адм. центр — с. Новый Кинер);
 «Сикертанское сельское поселение» и «Смак-Корсинское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Сизинского сельского поселения» (адм. центр — с. Смак-Корса).

Законом Республики Татарстан от 18 ноября 2011 года № 87-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Актанышского района:
 «Чишминское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Аккузовского сельского поселения» (адм. центр — с. Аккузово);
 «Ново-Курмашевское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Татарско-Суксинского сельского поселения» (адм. центр — с. Татарские Суксы).

Законом Республики Татарстан от 13 апреля 2013 года № 31-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Тетюшского района:
 «Малошемякинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Большешемякинского сельского поселения» (адм. центр — с. Большое Шемякино);
 «Тоншерминское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Кляшевского сельского поселения» (адм. центр — с. Кляшево);
 «Лаптевское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Монастырского сельского поселения» (адм. центр — с. Монастырское);
 «Чинчуринское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Нармонского сельского поселения» (адм. центр — с. Нармонка);
 «Богдашкинское сельское поселение» и «Ивановское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Урюмского сельского поселения» (адм. центр — с. Пролей-Каша).
Законом Республики Татарстан от 27 апреля 2013 года № 42-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Высокогорского района:
 «Пермяковское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Высокогорского сельского поселения» (адм. центр — с. Высокая Гора);
 «Сосновское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Бирюлинского сельского поселения» (адм. центр — п. Бирюлинского зверосовхоза);
 «Чиршинское сельское поселение» и «Шуманское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Берёзкинского сельского поселения» (адм. центр — с. Берёзка).

Законом Республики Татарстан от 20 мая 2013 года № 36-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Мамадышского района:
 «Дигитлинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Якинского сельского поселения» (адм. центр — с. Нижние Яки);
 «Крещено-Пакшинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Красногорского сельского поселения» (адм. центр — п. свх «Мамадышский»);
 «Малмыжское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Куюк-Ерыксинского сельского поселения» (адм. центр — с. Новый Кумазан);
 «Рагозинское сельское поселение» и «Секинесское сельское поселение» упразднены, вошли в состав «Омарского сельского поселения» (адм. центр — с. Омары).

Законом Республики Татарстан от 14 июня 2013 года № 46-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Спасского района:
 «Иж-Борискинское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Среднеюрткульского сельского поселения» (адм. центр — с. Средний Юрткуль).

Законом Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 69-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Зеленодольского района:
 «Большеходяшевское сельское поселение» и «Мизиновское сельское поселение» упразднены, вошли в состав городского поселения «посёлок городского типа Нижние Вязовые» (адм. центр — пгт Нижние Вязовые).

Законом Республики Татарстан от 18 октября 2013 года № 81-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Рыбно-Слободского района:
 «Сорочье-Горское сельское поселение» упразднено, вошло в состав «Большеелгинского сельского поселения» (адм. центр — с. Большая Елга).

Законом Республики Татарстан от 13 декабря 2014 года № 115-ЗРТ преобразованы муниципальные образования Верхнеуслонского района:
 городское поселение «город Иннополис» (адм. центр — г. Иннополис) образовано из части территории «Введенско-Слободского сельского поселения».

См. также 
 Населённые пункты Татарстана
 Городские населённые пункты Татарстана
 Сельсоветы, поссоветы и горсоветы Татарстана

Примечания

Ссылки 
 Деловой центр Республики Татарстан — интернет-портал TatCenter.ru
 Портал муниципальных образований РТ